Detta är en lista över de 527 kommunerna i departementet Bas-Rhin i Frankrike.

Bas-Rhin
Kommuner Bas-Rhin